Helena Trzcińska (nauczycielka) (1863–1934) – polska nauczycielka i działaczka społeczna, związana z Piotrkowem Trybunalskim
 Helena Trzcińska (1909–1947) – działaczka AK, po wojnie aresztowana przez UB, torturowana, zmarła w więzieniu